33-я церемония награждения Filmfare Awards прошла в городе Бомбей 29 января 1987 года. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1985 года.

Список лауреатов и номинантов 
Лауреаты премии в игровых и музыкальных категориях выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

Основные премии

Музыкальные премии

Премии критиков

Технические премии

Наибольшее количество номинаций и побед 
 «Ганг, твои воды замутились» – 10 (5)
 «Море любви» – 10 (4)
 «Куртизанка» – 6 (2)
 «Невинная жертва» – 6 (2)
 «Saaheb» – 6 (0)

Примечания

Источники 
 Filmfare winners of the year 1986 на сайте Filmfare
 The Winners — 1986 в архиве сайта Filmfareawards
 The Nominations — 1986 в архиве сайта Filmfareawards
 33-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

1986
1986 год в Индии
Кинопремии 1986 года